Astyanax – genere di pesci d'acqua dolce
 Astyanax – cothurnata perduta dello scrittore romano Lucio Accio
 1871 Astyanax – asteroide troiano di Giove del campo troiano
 The Astyanax – videogioco